Крепость Рифа (араб. قلعة الرفاع) — фортификационное сооружение в Бахрейне.

Построена приблизительно в начале XIX века.

Расположена в городе Эр-Рифа, к югу от столицы Манама.

Сыграла важную роль в укреплении государственности Бахрейна.

В настоящее время является музеем. Вход бесплатный. В 1993 году крепость прошла реставрацию и была вновь открыта для посетителей.

Ссылки 
 П. Густерин. Крепость Эр-Рифаа — самая "новая" из трех сохранившихся крепостей Бахрейна. // ЦентрАзия

См. также 
 Калат-аль-Бахрейн
 Крепость Арад

История Бахрейна
Крепости по алфавиту
Крепости, построенные в XIX веке
Крепости Бахрейна